Лос Падрес има више значења:

 Лос Падрес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Падрес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику